koronalne wyrzuty masy
 CME (oprogramowanie)
 torbielowaty obrzęk plamki
 Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP